Вишков:

 Вишков — город в районе Вишков Южноморавского края Чехии.
 Вишков — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики.